Алексей Рындин:
 Рындин, Алексей Владимирович (род. 1964) — российский учёный-садовод, специалист в области субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур.
 Рындин, Алексей Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4709; 21 декабря 1832.